UFC Fight Night: Walker vs. Hill, известный также как UFC Fight Night 201 или UFC on ESPN+ 59 или UFC Vegas 48 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 19 февраля 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Джамаал Хилл победил Джонни Уокера нокаутом в первом раунде. В соглавном бою Кайл Докас победил Джейми Пикетта удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира

Изменение заглавного события турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в лёгком весе между Рафаэлом дус Анжус (#6 в рейтинге) и Рафаэлем Физиевым (#11 в рейтинге).

11 февраля стало известно, что этот бой не может состоятся на турнире из-за визовых проблем у Физиева. Организаторы перенесли бой на 5 марта, сделав его соглавным событием турнира UFC 272, при этом оставив пятираундовый формат поединка. В этот же день новым заглавным событием этого турнира был назначен бой в полутяжёлом весе между Джонни Уокером (#10 в рейтинге) и Джамаалом Хиллом (#12 в рейтинге), который ранее имел статус соглавного поединка турнира.

Изменения карда турнира 
На турнире был запланирован бой в лёгком весе между Насратом Хакпарастом и Джоном Макдесси. Однако, Макдесси выбыл из-за травмы и бой был отменён. Хакпараст получил нового соперника и проведёт бой с Бобби Грином неделей ранее на UFC 271.

На турнире был запланирован бой в тяжёлом весе между Илиром Латифи и Александром Романовым. Однако, Романов был вынужден сняться из-за травмы и бой был отменён. Латифи назначен новый соперник в лице Алексея Олейника, с которым он должен встретиться 26 марта на UFC Fight Night: Блейдс vs. Докас.

На турнире были запланированы бои между Джулианом Маркесом и Кайлом Докасом  (средний вес), а также между Джонатаном Пирсом и Остином Линго (полулёгкий вес). Однако, Маркес и Линго снялись со своих поединков по неразглашённым причинам. В итоге, на бой с Докасом выйдет Джейми Пиккетт, но их поединок из-за ограниченного времени на подготовку пройдёт в промежуточном весе 195 фунтов. Джонатан Пирс также получил нового соперника и проведёт бой с дебютантом промоушена Кристианом Родригесом.

На турнире был запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны были встретиться Марио Баутиста и Халид Таха. Однако на неделе перед турниром Таха снялся с боя по неразглашённым причинам и был заменён на ещё одного дебютанта Джея Перрина.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Габриэль Бенитеc превысил допустимый лимит полулёгкой весовой категории на 2 фунта (0,9 кг). Бой состоится в промежуточном весе 148 фунтов и Бенитес заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Джамаал Хилл, Кайл Докас, Дэвид Онама и Стефани Эггер

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
21 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night